Der Belarussische Eishockeypokal ist der nationale Pokalwettbewerb in Belarus im Eishockey.

Titelträger

Weblinks 
 Übersicht der Pokalsieger bei hockeyarchives.ru (russ.)

Pokal